Symsagittifera roscoffensis — вид мелких свободноживущих червей из семейства Convolutidae класса бескишечных турбеллярий.

Описание 
Длина червей составляет порядка 15 мм. Отличительной особенностью является симбиоз с зелёными водорослями Tetraselmis convolutae, которые локализуются в клетках паренхимы и придают представителям вида зелёную окраску. Во взрослом состоянии питается органическими веществами, вырабатываемыми водорослями, хотя ротовое отверстие сохраняется. Взамен червь предоставляет симбионтам убежище и ряд преимуществ в части питания.

Ареал 
Обитает на мелководье возле песчаных берегов практически на всём атлантическом побережье Европы, от Уэльса до севера Испании и Португалии.

Таксономия 
Первоначально род назывался Simsagittifera; Мамкаев и Костенко в 1991 году изменили название на Symsagittifera, однако в работе Faubel и др. 2004 года указывается, что должно быть возвращено название Simsagittifera.

Видовое название roscoffensis происходит от французского города Роскоф, где вид был описан.

Взаимодействие с человеком 
Symsagittifera roscoffensis является одним из модельных организмов для изучения развития двусторонне-симметричных животных.

Примечания

Ссылки 
 Biology of the acoel flatworm Convoluta roscoffensis.
 Grzimek Inverts .
 Platyhelmintha & Nemertea Flat Worms & Nemerth.
 Channel Island Marine Species List - Comb Jellies, Flatworms, Acorn Worms, Ribbon Worms.

Животные, описанные в 1891 году
Животные, питаемые автотрофными эндосимбионтами
Бескишечные турбеллярии